Вилкинсон има више значења:
 Округ Вилкинсон (Џорџија)
 Округ Вилкинсон (Мисисипи)
 Вилкинсон (Индијана)